Bering puede referirse a:

Vitus Bering, explorador danés.
El estrecho de Bering, que separa América de Asia.
El mar de Bering
La Isla de Bering, en el mismo mar cerca de la península de Kamchatka.